Con orozuz puede referirse a:

 los Twizzlers, un tipo de caramelos frutales; o
 el nombre común de la planta Glycyrrhiza glabra.